Бульково:

Белоруссия 
 Брестская область
 Бульково — деревня в Брестском районе;
 Бульково — деревня в Жабинковском районе;

Польша 
 Бульково — сельская гмина в Плоцком повяте Мазовецкого воеводства.